The Haunted Mansion bezeichnet:

 The Haunted Mansion (Attraktion), Themenfahrt in verschiedenen Disney-Themenparks
 Originaltitel von Die Geistervilla (2003), US-amerikanische Horrorkomödie